Мо́скоу ( /'mɑsˌkaʊ/) — городок, расположенный в округе Стивенс, штата Канзас, США.

Согласно переписи 2010 года, население городка составляет 310 человек.

История 
Был основан в 1887 году, вероятно, испанскими (мексиканскими) поселенцами (до сих пор процент испанского населения города самый большой — 38,7 %).

По одной из версий, Москоу назван в честь одного из участников экспедиции Эрнандо Сото, полевого генерала (maestro de campo) Луиса Москосо (Moscoso) (в источнике Москосо ошибочно приписывают к юго-западной экспедиции Франсиско Коронадо, но в это время он был в составе экспедиции Эрнандо Сото, и, более того, возглавил экспедицию после смерти де Сото). При регистрации названия поселения произошёл ряд ошибок. Вначале жители, когда подавали заявление в почтовое отделение, упустили две последние буквы, написали Mosco вместо Moscoso. Затем почтовый служащий в Вашингтоне, получивший заявление, решил, что на западе все неграмотные, и «исправил» название поселения на Moscow, считая его очередной «Новой Москвой».

Первое отделение почтовой связи в Москоу было открыто 28 апреля 1888 года, когда его перевели из Вальпараисо (Valparaiso, город-призрак, располагавшийся где-то в 6,5 км юго-восточнее Москоу).

Впервые в Переписи населения США топоним Москоу в округе Стивенс появляется в 1890 году, правда не как город, а как тауншип. Как отдельный город Перепись населения выделяет Москоу только в 1930 году.

В 1913 году Москоу переместился на 13 км севернее, где в 1912 году проложили железную дорогу — «Железная Дорога Долины Симаррон» CVR. Поэтому город иногда называют Новой Москвой.

География и Транспорт 

По данным Бюро переписи населения США 2015 года, город Москоу имеет следующие географические координаты:  (37.325119, −101.206769), общая площадь составляет 0,46 км2, водной поверхности нет.

Москоу расположен в юго-западной части штата Канзас и лежит в области Великих равнин. Город имеет форму прямоугольного треугольника. К северо-западной части города примыкает Шоссе США US 56en; участок шоссе, проходящий по городу, называется Симаррон авеню. Река Симаррон, которая дала имя авеню, делает полукруг по северной границе округа Стивенс. От города река удалена на 11 км в северном направлении.

Вплотную к шоссе примыкает Железная Дорога Долины Симаррон CVR, которая пересекает округ с северо-востока на юго-запад. CVR является одной из линий, принадлежащих консорциуму «Западная Группа» (The Western Group).

На востоке от города расположен Аэропорт Бролиер (Brollier Airport). Номер аэропорта по GNIS ID_481338. Аэропорт используется для авиации общего назначения.

Демография 

По данным Переписи Населения США 2010 года, население Москоу составляет 310 человек. В городе 85 семей и 105 домохозяйств. Средняя плотность населения составляет 664,9 человек на км2. Количество жилья — 119 единиц, плотность жилья в среднем 255,3 домов на км2.
Расовый состав:
 европейцы — 73,2 % (из них 38,7 % латиноамериканцы);
 африканцы — 0 %;
 коренные американцы — 3,5 %;
 азиаты — 0 %;
 другие расы — 21,3 %;
 смешанные расы — 1,9 %.

Из всех домохозяйств 45,7 % хозяев имеют детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними; 68,6 % состоят в браке; 8,6 % матерей-одиночек; 3,8 % отцов-одиночек; 19,0 % не имеют семьи. В 14,3 % всех домохозяйств проживает один человек, 5,7 % из них в возрасте 65 лет и старше. Средний размер проживающих в одном домохозяйстве 2,95 человек; средний размер одной семьи 3,31 человек.

Средний возраст жителя города 32,5 лет. 31 % жителей в возрасте до 18 лет; 8,7 % в возрасте от 18 до 24 лет; 29 % — от 25 до 44 лет; 19,7 % — от 45 до 64 лет; 11,6 % в возрасте 65 лет и старше. Гендерный состав города: 46,5 % мужчин и 53,5 % женщин.

Система образования

Начальное и среднее образование 
Москоу является частью Объединённого школьного района 209 (USD 209), и располагает двумя школами:
 Младшая школа Москоу (от preK до 6-го класса)
 Старшая школа Москоу (от 6-го до 12-го класса)

Эмблемой Старшей школы является дикая кошка, поэтому учеников иногда называют «Дикие коты Москоу» (Moscow Wildcats).

Ссылки 
Город
 Сайт Лиги Канзасских Муниципалитетов. Список должностных лиц Москоу.

Карты
 Карта Москоу, KDOT
 Обзор земель округа Стивенс. Министерство сельского хозяйства США.

Фотографии
 Ж.д. станция. Москоу, Канзас, 1981
 Почта (301 E Cimarron St.).
 Магазин (103—109 Main st.).
 Здание Городского Совета (125 Main st.).
 Элеватор.
 Водонапорная башня.

Примечания 

Города Канзаса